Zelfontbranding (scheikunde), het verschijnsel dat sommige stoffen spontaan vlam kunnen vatten
de gevaren daarvan; zie aDR-gevarenklassen en -labels
Zelfontbranding (motortechniek), ontbranding van een lucht-brandstof mengsel
Spontane menselijke zelfontbranding